Die Wyschejschaja Liha 1993/94 war die dritte Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 17. Juli 1993 und endete am 18. Juni 1994.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stieg der Tabellenletzte in die Perschaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993/94